Flosculariidae är en familj av hjuldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Flosculariidae i ordningen Flosculariaceae, klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Flosculariacea, klassen Monogononta, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Flosculariidae 62 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Flosculariidae